{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81101) - || 2000 ER109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81102) - || 2000 EU110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81103) - || 2000 ES112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81104) - || 2000 EW112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81105) - || 2000 EM114 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81106) - || 2000 EW115 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81107) - || 2000 EY116 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81108) - || 2000 EG118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81109) - || 2000 EN120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81110) - || 2000 ET120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81111) - || 2000 EM121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81112) - || 2000 EQ123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81113) - || 2000 EU123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81114) - || 2000 EV123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81115) - || 2000 EX123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81116) - || 2000 EY123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81117) - || 2000 EL124 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81118) - || 2000 EP125 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81119) - || 2000 EW125 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81120) - || 2000 ED126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81121) - || 2000 ET126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81122) - || 2000 EZ126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81123) - || 2000 EA128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81124) - || 2000 EB129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81125) - || 2000 EJ129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81126) - || 2000 EQ129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81127) - || 2000 EW129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81128) - || 2000 EB131 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81129) - || 2000 ED131 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81130) - || 2000 EJ131 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81131) - || 2000 EW131 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81132) - || 2000 EU133 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81133) - || 2000 EA134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81134) - || 2000 ED134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81135) - || 2000 EG134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81136) - || 2000 EK134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81137) - || 2000 EX135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81138) - || 2000 ED136 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81139) - || 2000 EE136 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81140) - || 2000 EX136 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81141) - || 2000 EP137 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81142) - || 2000 ES138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81143) - || 2000 ES139 || 12 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81144) - || 2000 EX139 || 12 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81145) - || 2000 EN141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81146) - || 2000 EW142 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81147) - || 2000 EF145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81148) - || 2000 EN145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81149) - || 2000 ED146 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81150) - || 2000 EO146 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81151) - || 2000 EV146 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81152) - || 2000 EY148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81153) - || 2000 ES150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81154) - || 2000 EC152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81155) - || 2000 EL152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81156) - || 2000 ES152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81157) - || 2000 EA153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81158) - || 2000 EE154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81159) - || 2000 EF154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81160) - || 2000 EU154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81161) - || 2000 ES156 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81162) - || 2000 EK158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81163) - || 2000 ER158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81164) - || 2000 ED159 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81165) - || 2000 EY159 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81166) - || 2000 ES160 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81167) - || 2000 EH164 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81168) - || 2000 ED165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81169) - || 2000 EL165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81170) - || 2000 ES165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81171) - || 2000 EE166 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81172) - || 2000 EQ166 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81173) - || 2000 EY167 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81174) - || 2000 EO170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81175) - || 2000 ER170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81176) - || 2000 EO171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81177) - || 2000 EJ173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81178) - || 2000 EB175 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81179) - || 2000 EL179 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81180) - || 2000 EJ180 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81181) - || 2000 EH182 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81182) - || 2000 EW183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81183) - || 2000 EX183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81184) - || 2000 EK186 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81185) - || 2000 EM186 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81186) - || 2000 ED189 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81187) - || 2000 EL190 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81188) - || 2000 EB193 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81189) - || 2000 EE193 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81190) - || 2000 EY193 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81191) - || 2000 EJ194 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81192) - || 2000 EX195 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81193) - || 2000 EW197 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81194) - || 2000 EF198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81195) - || 2000 EN198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (81196) - || 2000 FT1 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81197) - || 2000 FQ2 || 26 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81198) - || 2000 FS4 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81199) - || 2000 FK5 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81200) - || 2000 FP5 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten